Heil – miejscowość w Stanach Zjednoczonych

 Heil – niemieckie słowo używane w znaczeniu „sława”, „chwała” m.in. w:
 Heil dir im Siegerkranz – pieśni patriotycznej
 Heil Hitler, Sieg Heil – pozdrowieniu nazistowskim

Osoby noszące nazwisko Heil 
 Edward Heil – polski harcmistrz i starosta
 Hubertus Heil – niemiecki polityk
 Daniel van Heil – flamandzki malarz
 Theodore van Heil – flamandzki malarz

Zobacz też 
 Hail